Виктор Михайлович Созыкин (17.08.1927 — 04.10.2003) — бригадир слесарей-монтажников Среднеуральского участка треста «Уралэнергомонтаж» Министерства энергетики и электрификации СССР, Герой Социалистического Труда (20.04.1971).

Биография 
Родился в деревне. Окончил ремесленное училище по специальности «монтажник». В 1946—1950 гг. служил в армии.

С 1950 г. работал на энергетических стройках, в том числе на строительстве Белоярской АЭС (Белоярский монтажный участок). С 1960 г. бригадир слесарей-монтажников Среднеуральского участка треста «Уралэнергомонтаж».

В 1962 г. награждён орденом «Знак Почёта». Указом от 20.04.1971 присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Жил в Свердловске.

Скончался 4 октября 2003 года. Похоронен на Восточном кладбище.

Источники 
 Среднеуральск: История. Судьбы. Надежды / В. И. Гриневич, В. П. Лукьянин. — Екатеринбург: Пакрус, 2002. — 654, [1] с.
 http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=12456&project=1

Похороненные на Восточном кладбище (Екатеринбург)